РНЕ:
 Русское национальное единство (1990) (ООПД РНЕ) — общероссийское общественное ультранационалистическое движение, созданное в 1990 году.
 Русское национальное единство (2000) (ВОПД РНЕ) — российская ультраправая националистическая и полувоенная организация, образовавшаяся в 2000 году в результате раскола Русского национального единства А. Баркашова.